Gerth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Gerth (1921–2017), österreichischer Fußballspieler
 Andreas Gerth (* 1958), deutscher Musiker, Komponist und bildender Künstler
 Andreas Gerth (Fotograf) (* 1964), Schweizer Fotograf
 Bernhard Gerth (1844–1911), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor
 Daniel Gerth (1891–1934), deutscher Jagdflieger und SA-Offizier
 Franz Gerth (1899–????), österreichischer Fußballspieler
 Fritz Gerth (1845–1928), deutscher Bildhauer
 Günther Gerth (* 1931), deutscher Maler und Grafiker
 Hans Heinrich Gerth (1908–1978), amerikanischer Soziologe
 Heinrich Gerth (1884–1971), deutscher Geologe und Paläontologe
 Johann Heinrich Gerth (1645/46–1696), deutscher lutherischer Theologe, Bischof von Estland  
 Karl Gerth (1889–1973), deutscher Klassischer Philologe, Historiker und Gymnasialdirektor
 
 René Gerth (* 1972), deutscher Biathlet
 Sandra Gerth (* 1978), deutsche Autorin, siehe Jae (Autorin)

Gerth steht außerdem für:
 Gerth Medien, Verlag

Siehe auch:
 Gert
 Geert
 Gerd